Emma Sofia Ribom (ur. 29 listopada 1997 w Kalix) – szwedzka biegaczka narciarska, trzykrotna medalistka mistrzostw świata.

Kariera 
Na arenie międzynarodowej zadebiutowała 3 lutego 2015 podczas mistrzostw świata juniorów w Ałmaty. Wzięła udział w jednej konkurencji – sprincie stylem klasycznym, w którym zajęła 26. miejsce. Rok później podczas mistrzostw świata juniorów w Râșnovie wystartowała w czterech konkurencjach, a najlepszym jej wynikiem było wywalczenie tytułu mistrzyni świata juniorek w biegu sztafetowym 4×2,5 km.

W Pucharze Świata zadebiutowała 10 marca 2019 roku w Oslo, gdzie uplasowała się na 26. pozycji na dystansie 30 km stylem klasycznym. Tym samym już w debiucie zdobyła pierwsze pucharowe punkty. Na podium zawodów tego cyklu pierwszy raz stanęła 9 stycznia 2021 roku w Val di Fiemme, gdzie w sprincie techniką klasyczną była trzecia. Wyprzedziły ją tylko dwie rodaczki: Linn Svahn i Maja Dahlqvist. Swoje pierwsze zwycięstwo w zawodach pucharowych odniosła 25 listopada 2022 roku w Ruce, gdzie wygrała sprint stylem klasycznym.

Podczas mistrzostw świata w Planicy w 2023 roku wspólnie z Jonną Sundling wywalczyła złoty medal w sprincie drużynowym. Ponadto w sprincie indywidualnym techniką klasyczną zdobyła srebrny medal, plasując się między Sundling i koljeną rodaczką - Mają Dahlqvist. Brała też udział w igrzyskach olimpijskich w Pekinie rok wcześniej, gdzie zajęła 6. miejsce w sprincie stylem dowolnym, 19. w biegu na 10 km klasykiem oraz 29. na dystansie 30 km stylem dowolnym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Ludzie urodzeni w Kalix
Szwedzcy biegacze narciarscy
Szwedzcy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1997